Il singolare del Virginia Slims of Washington 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Martina Navrátilová era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Steffi Graf hanno battuto in finale 6–1, 7–5 Zina Garrison.

Teste di serie

  Steffi Graf (campionessa)
 n/a
  Manuela Maleeva (quarti di finale)
  Nataša Zvereva (semifinali)

 Zina Garrison (finale) 
 Barbara Potter (primo turno) 
 Larisa Neiland (primo turno) 
 Helen Kelesi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Washington 1989